São Raimundo das Mangabeiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Raimundo das Mangabeiras (ort), Maranhão, 
 São Raimundo das Mangabeiras (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar